Chisapani (Banke)
 Chisapani (Ilam)
 Chisapani (Khotang)
 Chisapani (Ramechhap)
 Chisapani (Syangja)